Сан Илдефонсо Аматлан има више значења:

 Општина Сан Илдефонсо Аматлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Илдефонсо Аматлан (Сан Илдефонсо Аматлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику